Шанды — название населённых пунктов в Казахстане:

 Шанды — аул в Мартукском районе Актюбинской области.
 Шанды — село в Павлодарском районе Павлодарской области.